Satsissut bezeichnet:
 Satsissut (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Satsissut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland